Gustav, Gustave, eller Gustaf kan syfta på:

 Gustav – ett mansnamn.
 Gustaf (museum) –  ett av Gösta Serlachius konststiftelses två museer i Mänttä i Finland.
 Gustafs socken – socken i Dalarna.
 Gustavs socken / församling / landskommun – äldre namn (1781-1931) på Börringe socken / församling / landskommun, Skåne.
 Gustaf (tecknad serie) – en amerikansk tecknad serie.
Gustaf (film) – amerikansk film från 2004 baserad på den tecknad serien.

 Gustave (krokodil) – en människoätende Nilkrokodil

Se även
 Gustavianum – ett museum i Uppsala
 Katten Gustaf – flera